Тодорчевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тодорчевич, Миодраг (род. 1940) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 Тодорчевич, Стево (род. 1955) — канадско-французско-сербский математик.